Ледин — многозначный термин; в русском языке в виде имени собственного имеет женскую форму Ледина. 
 Ледин — сесквитерпеновый спирт, выделенный из эфирного масла, содержащегося в побегах растения багульника болотного и являющийся 8-оксиаромадендраном.

Фамилия  
 Ледин, Евгений Григорьевич (1914—2008) — советский изобретатель взрывчатых веществ, лауреат Сталинской премии, инженер-полковник.
 Ледин, Леонид Григорьевич (1916—1971) — советский военный инженер, учёный и изобретатель, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Ледин, Майкл (род. 1941) — американский историк, философ, неоконсервативный аналитик внешней политики, писатель.

См. также 
 Ледины — название ряда населённых пунктов.